La Voce e il Tempo è una stagione musicale, organizzata principalmente a Genova e in altre location della Liguria, dedicata alle diverse espressioni artistiche legate alla musica vocale che si sono succedute nell’arco dei secoli, dal Medioevo all'età contemporanea. 
Il progetto, giunto al 2020 alla quinta edizione, è curato dall'Associazione Musicaround sotto la direzione artistica di Vera Marenco e Paola Cialdella.

La rassegna 

La Voce e il Tempo è nata nel 2016 in seno all'Associazione Musicaround, ente culturale fondato a Genova nel 2003 per lo studio e la diffusione della musica vocale e della musica antica e per la valorizzazione delle relative forme espressive. Le attività dell'associazione sono curate da Vera Marenco, cantante, compositrice, direttrice di coro, fondatrice del quartetto vocale Ring Around Quartet  e organizzatrice di manifestazioni culturali volte alla diffusione della musica antica, e da Paola Cialdella, mezzosoprano, cantante e strumentista.
La rassegna volge le proprie attenzioni alla musica vocale nelle diverse espressioni artistiche succedutesi nel tempo, dall'età medievale fino ai giorni nostri, con uno sguardo alle differenti culture linguistiche, letterarie e musicali. Vengono quindi a delinearsi quattro "aree" distinte di proposte:
 musica medievale, rinascimentale e barocca (dai trovatori e dalle Cantigas de Santa Maria spagnole a Salamone Rossi fino ai grandi repertori sacri e profani di Monteverdi e Bach); 
 musica della tradizione popolare e delle diverse culture mediterranee (musica persiana, sefardita, del Nord Africa, del Medio Oriente, francese, italiana, spagnola, occitana, inglese, catalana);
 musica contemporanea; 
 interazioni con le altre arti (teatro, danza, performing arts).

Il progetto 
I cartelloni de La Voce e il Tempo includono concerti, conferenze, workshop, lezioni, incontri con artisti e relatori, alla scoperta di repertori antichi e, spesso, di non facile ascolto. L'esplorazione della musica vocale abbraccia varie discipline, dalla letteratura, alla poesia e alla storia, dalla scienza alla filosofia.
Parte degli eventi si inseriscono nelle programmazioni dei principali enti culturali di Genova e di analoghi festival musicali, con i quali vengono intraprese collaborazioni e coproduzioni artistiche.
Fra gli artisti e le formazioni che si sono esibiti nell'ambito della manifestazione spiccano l'arpista Arianna Savall, figlia del musicista e direttore d'orchestra Jordi Savall e del soprano Montserrat Figueras e il Genova Vocal Ensemble.

Sedi della rassegna 
Gli eventi de La Voce e il Tempo trovano ospitalità nei musei, nei palazzi storici e nelle chiese antiche del capoluogo ligure: Palazzo Ducale, Palazzo Rosso, Chiesa di Santa Maria di Castello, Commenda di Pré, Chiesa di Santo Stefano, Palazzo Tursi, Chiesa di San Donato, Museo di Sant'Agostino, Monastero di Santa Chiara, Chiesa di San Torpete. Alcuni appuntamenti possono anche interessare altre location in Liguria, come il borgo medievale di Castelvecchio di Rocca Barbena e la Pinacoteca Civica di Savona.

Le edizioni 
La Voce e il Tempo, I edizione: "Canti Sacri nel Mediterraneo", da settembre a dicembre 2016;
La Voce e il Tempo, II edizione: da giugno 2017 ad aprile 2018;
La Voce e il Tempo, III edizione: "Linguaggi", da giugno 2018 ad aprile 2019.
La Voce e il Tempo, IV edizione: "Linguaggi", da luglio 2019 a maggio 2020.

Note

Voci correlate 
 Genova
 Museo di Sant'Agostino
 Palazzo Ducale

Collegamenti esterni
 la voceiltempo.com (Sito ufficiale de La Voce e il Tempo)

Eventi a Genova
Musica a Genova
Festival musicali